Attila Hörbiger – attore austriaco
 Hanns Hörbiger – ingegnere, scrittore e astronomo austriaco
 Mavie Hörbiger – attrice tedesca- austriaca
 Paul Hörbiger – attore austriaco